Club Atlético Unión puede referirse a:

Clubes de :
Club Atlético Unión, club de la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos.
Club Atlético Unión, club de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Club Atlético Unión, club de la ciudad de General Pinedo, provincia del Chaco.
Club Atlético Unión, club de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes.
Club Atlético Unión, club de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Club Atlético Unión, club de la ciudad de Pampayasta Sud, Provincia de Córdoba (Argentina).
Club Atlético Unión, club de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Club Atlético Unión, club de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe.
Club Atlético Unión, club de la ciudad de Villa Krause, provincia de San Juan.

Clubes de :
Club Atlético Unión, club desaparecido de la ciudad de Santiago.